Carroll Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Carroll Island (Illinois)
 Carroll Island (Maryland)
 Carroll Island (Washington)